Lauterberg steht für:

eine Stadt:
 Bad Lauterberg im Harz, Stadt im Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Lauterberg (Lange Berge) (bis 496 m), Berg der Langen Berge, bei Oberlauter, Landkreis Coburg, Bayern
 Lauterberg (250,4 m), früherer Name des Petersberg (bei Halle), bei Petersberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Lauterberg (Karlsruhe) (154 m), künstlicher Hügel im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe, kreisfreie Stadt in Baden-Württemberg